Sudice est un toponyme qui peut désigner :

Rohov, une commune du district de Senica, dans la région de Trnava.

Rohov, une commune du district d'Opava, dans la région de Moravie-du-Sud.